
Termin -{CB2}- ima više značenja.

 Kanabinoidni receptor 2, ćelijski receptor
 -{Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back}-, video igra

pt:CB2